Semarang kan betrekking hebben op:
 Semarang (Banjarnegara), een bestuurslaag in Indonesië
 Semarang (stad)
 Semarang (Sungai Serut), een bestuurslaag in Indonesië
 Semarang (regentschap)
De vrucht djamboe semarang